Bernhard Wuermeling ist der Name folgender Personen: 

* Bernhard Wuermeling (Politiker, 1821) (1821–1868), Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Bernhard Wuermeling (Politiker, 1854) (1854–1937), Oberpräsident der preußischen Provinz Westfalen